Wahlkreis 53 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 53
 Landtagswahlkreis 53